Marples se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Brian J. Marples
 Brian John Marples